Sant'Agata - italiano para Santa Águeda
 Sant'Agata Bolognese, comuna italiana da Emília-Romanha
 Sant'Agata Feltria, comuna italiana das Marcas
 Sant'Agata de' Goti, comuna italiana da Campânia
 Sant'Agata Fossili, comuna italiana do Piemonte
 Sant'Agata di Puglia, comuna italiana da Apúlia
 Sant'Agata del Bianco, comuna italiana da Calábria
 Sant'Agata di Esaro, comuna italiana da Calábria
 Sant'Agata di Militello, comuna italiana da Sicília
 Tovo di Sant'Agata, comuna italiana da Lombardia
 Sant'Agata li Battiati, comuna italiana da Sicília
 Sant'Agata sul Santerno, comuna italiana da Emília-Romanha

Desambiguações de topônimos